Sans titre est le titre de plusieurs œuvres :

 Sans titre, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1888.
 Sans titre, aquarelle de Vassily Kandinsky datée de 1910.
 Sans titre, pièce de théâtre de Federico García Lorca écrite en 1936.
 Sans titre, sculpture d'Ulrich Rückriem réalisée en 1990
 Sans titre, court-métrage de Leos Carax sorti en 1997.
 Sans titre, sculpture d'Anish Kapoor réalisée en 2008.
 Sans titre, titre du treizième épisode de la saison 29 des Simpson diffusé en 2018.

Voir aussi